Audi allroad quattro kan henvise til to forskellige bilmodeller:
 Audi A4 allroad quattro, SUV baseret på Audi A4 og introduceret i 2009
 Audi A6 allroad quattro, SUV baseret på Audi A6 og introduceret i 1999